

Села:
 Морозівка — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Морозівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Морозівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Морозівка — Житомирська область, Житомирський район
 Морозівка — Житомирська область, Коростенський район
 Морозівка — Житомирська область, Звягельський район
 Морозівка — Запорізька область, Запорізький район
 Морозівка — Київська область, Броварський район
 Морозівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Морозівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Пантаївська селищна громада
 Морозівка — Луганська область, Старобільський район
 Морозівка — Рівненська область, Рівненський район
 Морозівка — Севастополь, Севастопольська міська рада
 Морозівка — Сумська область, Конотопський район
 Морозівка — Харківська область, Ізюмський район
 Морозівка — Херсонська область, Каховський район
 Морозівка — Хмельницька область, Хмельницький район

Місцевість:
 Морозівка — місцевість міста Іллінці Вінницької області

Залізниця:
 Морозівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Село:
 Морозівка — , Логойський район